Les Silmarils sont des joyaux issus de l'œuvre du romancier . Ils ont donné leur nom à :
 Silmarils, une société éditrice de jeux vidéo ;
 Silmarils, un groupe de rock fusion français ;
 Silmarils, le nom du premier album de ce groupe.